Custer ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Custer (1898–1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Edward L. Custer (1837–1881), US-amerikanischer Maler
 Elizabeth Custer (1842–1933), US-amerikanische Schriftstellerin, Ehefrau von George Armstrong Custer
 George Armstrong Custer (1839–1876), Kavalleriegeneral während des Amerikanischen Bürgerkriegs und Offizier der US-Armee bei Kämpfen gegen die Indianer
 Hermann Custer (1823–1893), Schweizer Münzwardein
 Jakob Gottlieb Custer (1789–1850), Schweizer Arzt und Botaniker
 Jakob Laurenz Custer (1755–1828) Schweizer Kaufmann und Politiker
 Johann Heinrich Custer (1757–1818), Garn- und Leinwandhändler sowie Gründer einer Bank
 Nicolas Custer (1766–1800), romtreuer katholischer Priester, während der Französischen Revolution nach Südamerika deportiert
 Reinhard Hohl-Custer (1865–1952), Schweizer Textilunternehmer und Kantonsrat
 Thomas Custer (1845–1876), US-amerikanischer Kavalleriehauptmann während des Sezessionskriegs und des Indianerkriegs
 Walter Custer (1909–1992), Schweizer Architekt
 Willard Ray Custer (1899–1985), Erfinder der Channelwing-Tragflächen

Custer steht für: 

 Custer (Idaho), Geisterstadt im Custer County, Idaho 
 Custer (Illinois), Gemeindefreies Gebiet im Will County, Illinois
 Custer (Kentucky), Gemeindefreies Gebiet im Breckinridge County, Kentucky 
 Custer (Michigan), Ort im Mason County, Michigan 
 Custer (Missouri), Ort im Dent County, Missouri 
 Custer (Montana), Census-designated place im Yellowstone County, Montana 
 Custer (South Dakota), Stadt im Custer County, South Dakota 
 Custer (Washington), Census-designated place im Whatcom County, Washington 
 Custer (Wisconsin), Siedlung auf gemeindefreiem Gebiet im Portage County, Wisconsin 

Custer steht für die im NRHP gelistete Objekte: 

 Custer County Courthouse, in Custer, South Dakota, ID-Nr. 72001226
 Custer County Courthouse and Jail, in Broken Bow, Nebraska, ID-Nr. 79001435
 Custer County Jail, in Challis, Idaho, ID-Nr. 80001309
 Custer Historic District, in Custer, Idaho, ID-Nr. 81000207
 Custer Initials Site, in Custer, South Dakota, ID-Nr. 90000358
 Custer School, in Tacoma, Washington, ID-Nr. 87001162
 Custer Slaughter House, in Shoshone, Idaho, ID-Nr. 83002363
 Custer State Game Lodge, in Custer, South Dakota, ID-Nr. 83003007
 Custer State Park Museum, in Hermosa, South Dakota, ID-Nr. 83003008

Siehe auch:

 Custer Park, Gemeindefreies Gebiet im Will County, Illinois 
 Custer Township (Illinois), Township im Will County, Illinois
 Custer Township (Michigan), Township im Sanilac County, Michigan 
 Custer Specialty Company, ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Automobilen und Rollstühlen
 Kuster
 Kaster (Begriffsklärung)
 Caster